

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Donimierz – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Donimierz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór